Навия-де-Суарна () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Анкарес. Занимает площадь 242 км². Население — 1421 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Información del municipio en diputaciondelugo.es

Населённые пункты Луго
Муниципалитеты Луго